Sternheim ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Sternheim (1871–1950), deutscher Verfolgter des Nationalsozialismus und Philanthrop
 Arie Goral-Sternheim (1909–1996), deutscher Maler und Publizist
 Carl Sternheim (1878–1942), deutscher Dramatiker
 Eva Sternheim-Peters (1925–2020), deutsche Lehrerin, Psychologin und Autorin
 Hermann Sternheim (1849–1916), deutscher Schriftsteller und Theaterdirektor

 Mopsa Sternheim (1905–1954), deutsche Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin und Widerstandskämpferin
 Nachum Sternheim (1879–1943), jiddischer Dichter und Liedermacher
 Thea Sternheim (1883–1971), deutsche Autorin

Sternheim steht für:
 Sternheim, ein Pseudonym von Louise Brachmann (1777–1822), deutsche Schriftstellerin
 Sternheim & Emanuel, Kaufhaus in Hannover